Regiment 23 oder Regiment Nr. 23 steht für folgende Regimenter (sortiert nach Waffengattung): 

Infanterie:

Kavallerie:
 Garde-Dragoner-Regiment (1. Großherzoglich Hessisches) Nr. 23 der neupreußischen Armee

Artillerie: